Kabinett Otmar Hasler steht für:
 Kabinett Otmar Hasler I, liechtensteinische Regierung von 2001 bis 2005
 Kabinett Otmar Hasler II, liechtensteinische Regierung von 2005 bis 2009